Spichtig ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Spichtig (1927–2014), Schweizer Grafiker und Bildhauer
 Leo Spichtig (1889–1948), Schweizer Politiker (FDP)
 Louis Spichtig (1866–1936), Schweizer Politiker
 Xaver Spichtig (1846–1922), Schweizer Politiker (FDP)